Bloomer steht für

 weit geschnittene Frauenoberhosen, siehe Bloomers
 eine kurze Sporthose für Mädchen im Schulunterricht in Japan, siehe Burumā

Personen:
 Amelia Bloomer (1818–1894), US-amerikanische Frauenrechtlerin
 David Bloomer (1912–1996), schottischer Badmintonspieler und -funktionär
 Harold Bloomer (1902–1965), US-amerikanischer Fechter
 Millard Bloomer (1899–1974), US-amerikanischer Fechter
 Shirley Bloomer (* 1934), britische Tennisspielerin
 Steve Bloomer (1874–1938), englischer Fußballspieler
 W. Martin Bloomer, US-amerikanischer Klassischer Philologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bloomer (Arkansas), im Sebastian County
 Bloomer (Indiana), im Madison County
 Bloomer (Kalifornien), im Butte County – nicht mehr existent
 Bloomer (Ohio), im Miami County
 Bloomer (Wisconsin), im Chippewa County
 Bloomer (Town, Chippewa County), Town(shpip) in Wisconsin
 Bloomer Spring, im Rockingham County, Virginia

Sonstiges:
 Bloomer Pond, See im Putnam County, New York
 Bloomer Island, Insel im Westchester County, New York
 Bloomer Mine, Mine im Siskiyou County, Kalifornien
 Bloomer Sand and Gravel Pit, Mine im Chippewa County, Wisconsin
 Bloomer Gas Field, Ölfeld im Sebastian County, Arkansas
 Bloomer Oil Field, Ölfeld im Barton County, Kansas

Siehe auch:
 Bloomer Lake
 Bloomer Township
 Blumer